Anteon är ett släkte av steklar som beskrevs av Louis Jurine 1807.

Anteon ingår i familjen stritsäcksteklar.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stritsäcksteklar
Anteon